Alexina Duchamp – mercante d'arte statunitense, moglie di Marcel Duchamp
 Marcel Duchamp – pittore, scultore e scacchista francese naturalizzato statunitense, fratello di Raymond Duchamp-Villon e Suzanne Duchamp e marito di Alexina Duchamp
 Raymond Duchamp-Villon – scultore francese, fratello di Marcel Duchamp
 Suzanne Duchamp – artista francese, sorella di Marcel Duchamp e Raymond Duchamp-Villon